Barna puede referirse a:

 Anca Barna, jugadora de tenis.
 Barilius barna, especie de peces de la familia Cyprinidae.
 Barna, localidad irlandesa.
 Barna Business School, escuela de negocios de la República Dominicana.
 Barna da Siena, pintor sienés.
 Made in Barna, el primer disco del grupo barcelonés La Kinky Beat.
 Viktor Barna, jugador de tenis de mesa.
 Barna capital, referido a la ciudad de Barcelona (España).